Martin Weibull kan syfta på:

 Martin Weibull (historiker) (1835-1902), en svensk historiker och universitetslärare.
 Martin Weibull (statistiker) (1920-1998), en svensk statistiker; den föregåendes sonson.